Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая.

Биография 
Родилась 13 июня 1976 года в городе Мозыре. Вскоре её семья переехала в Норильск.

Телевидение 
 Учась в школе, несколько лет работала диктором в Норильской ГТРК, вела молодёжную передачу.
 С 1993 года — выиграв конкурс, стала ведущей передачи «Армейский магазин». В 1997 году в первый раз уходила из программы, но вскоре вернулась, в 2005 году покинула её окончательно. В 2020 году призналась, что во время работы в этой программе были домогательства со стороны автора и ведущего программы Александра Ильина. Позже это перешло в романтические отношения и в результате ведущая забеременела от него. Так как ведущий не хотел этого ребенка, то Дана сделала аборт.
 С августа 2003 по июнь 2004 года была одной из ведущих дневного ток-шоу Ларисы Кривцовой «Город женщин» на «Первом канале». В последние месяцы работы на канале была одной из соведущих музыкального хит-парада «Золотой граммофон», постоянным ведущим которого тогда был Андрей Малахов.
 С января 2005 по апрель 2006 года — ведущая программы «Принцип домино» (НТВ).
 С сентября 2006 по июнь 2010 года — ведущая программы «Сегодня утром» (НТВ, с 6:00 до 9:00). 
 2008 год — «Звёздный лёд» («Россия-1»).
 С 2010 по 2012 год работала в утреннем эфире НТВ в должности светского репортёра.
 С февраля 2012 по январь 2013 года — ведущая «Делового утра» и «Рынков» на телеканале РБК.
 Весной 2013 года была участницей спортивного телешоу «Вышка».
 В 2014 году — ведущая шоу «Машина» на канале «Перец», сменила на этом месте Анну Семенович.
 В 2015 году — ведущая психологического ток-шоу «Ты нам подходишь» на телеканале «Домашний».
 С июля 2020 года ведёт программу «Star Парад» на канале «ФАН-ТВ».

Интернет 
 С ноября 2019 по апрель 2020 года совместно с Сергеем Никифоровым ведёт авторскую программу «Без марафета» на Youtube.

Образование 
Не окончила факультет журналистики МГУ: после академического отпуска перевелась на вечернее отделение и бросила учёбу на втором курсе.

Кино 
 2006 — дебют в кино. Дана Борисова снялась в эпизодической роли в фильме «Медвежья охота».

Плейбой 
 1996 — первой из российских телеведущих снялась для журнала «Плейбой» (журнал вышел в феврале 1997 года), что стало поводом для служебного расследования, которое проводило Минобороны России по указанию тогдашнего министра И. Н. Родионова.

Последний герой 
 2003 — участница программ «Последний герой 3: Остаться в живых».
 2004 — участница программы «Последний герой 5. Суперигра».

Книги 
 2020 — «Жизнь под кайфом»

Семья 
 Отец — Александр Александрович Борисов — работал в милиции.
 Мать — Екатерина Ивановна Борисова — работала медсестрой.
 Сестра (младше Даны на 3 года) — Ксения — стюардесса, замужем.
 Бывший фактический муж — бизнесмен Максим Аксёнов.
 Дочь — Полина (род. 27 августа 2007).
22 июня 2015 года Дана Борисова вышла замуж за бизнесмена Андрея Трощенко. Спустя 8 месяцев совместной жизни супруги расстались.

Борьба с наркозависимостью 
В апреле 2017 года появилась информация о наличии у Даны Борисовой алкогольной и наркотической зависимости. По инициативе Андрея Малахова она прошла полугодичный курс реабилитации в клинике в Таиланде.

Общественная позиция 
В 2022 году поддержала вторжение России на Украину.

Санкции 
7 января 2023 года внесена в санкционные списки Украины «за посещение оккупированных территорий после начала вторжения, участие в пропагандистских концертах, публичную поддержку войны и режима Путина».

3 февраля 2023 года внесена в санкционный список Канады как причастная к распространению российской дезинформации и пропаганды.

Примечания 

Модели Playboy
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине